Список правителей Кубы включает руководителей независимого государства Куба с 1902 по 1906 годы и с 1909 года по настоящее время.

С XVI века остров Куба являлся испанской колонией, управляемой различными губернаторами или генерал-капитанами. В 1898 году Куба стала независимой от Испании, однако попала в зависимость от США. До 1902 года островом управляли временные губернаторы, назначавшиеся президентом США, то же самое — в 1906—1909 годах.

В 1902—1906 годах, в 1909—1976 годах и с 2019 года должность руководителя кубинского государства называлась президент Кубы (). В 1976—2019 годах эту роль выполнял председатель Государственного совета Кубы (), при этом неформально он продолжал называться президентом.

Нынешним президентом Кубы с 2019 года является Мигель Диас-Канель, в 2018—2019 годах его должность называлась председатель Государственного совета.

Республика Куба (1902—1906)

Республика Куба (1909—1959)

Республика Куба (с 1959)

См. также 
 Список правителей колониальной Кубы
 Государственный совет Кубы
 Председатель Государственного совета Кубы
 Список глав правительства Кубы

Ссылки 
 Presidente de Cuba Энциклопедия EcuRed

Куба